Даниельсон () — шведская фамилия.

 Даниельсон, Иоганн-Рихард (1853—1933) — финский историк и политический деятель.
 Даниельсон, Николай Францевич (1844—1918) — русский экономист, публицист-народник, издатель, переводчик «Капитала» Маркса.
 Даниельсон-Гамбоджи, Элин (1861—1919) — финская художница.

Топоним 
 Даниелсон (тауншип, Миннесота)

См. также